2 miejscowości w Polsce 
 Adolfin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Adolfin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki

Linki zewnętrzne